Pastorius est un patronyme porté par plusieurs personnalités:

Francis Daniel Pastorius (1651-v.1720), meneur de la première installation de colons allemands en Amérique (en Pennsylvanie);
Jaco Pastorius (1951-1987), bassiste et compositeur américain;

Voir aussi
Opération Pastorius, plan de sabotage par des agents allemands infiltrés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de patronyme